«Titanes» - o «Los Titanes» - puede referirse a:

 plural de titán.

Titanes 
 Titanes, en mitogología griega: raza de poderosos dioses que gobernaron durante la legendaria edad de oro.
 Titanes, personajes del manga Saint Seiya.

Los Titanes 
 Los Titanes, balneario del departamento de Canelones, Uruguay.
 Los Titanes (1981-), banda de Colombia.
 Los Titanes (1962), película italo-francesa del género peplum.

Véase también 
 Titán, .